Валентин Клевцов:
 Клевцов, Валентин Иванович (1930—1996) — советский актёр, кинорежиссер-документалист.
 Клевцов, Валентин Николаевич (1923—1992) — полный кавалер ордена Славы.